Драфт ():
 Драфт — у спорті, процедура вибору професійними командами гравців, не заграних ні за одну команду в лізі.
 Драфт — розпорядження про виплату грошової суми третій стороні по тратті.
 Драфт — тип партії або турніру в карткових іграх.
 Драфт — жанр літератури.